Sveti Antun Padovanski, (Lisabon, 1195. – Arcella kod Padove, 13. lipnja 1231.), franjevac, svetac u Katoličkoj Crkvi
Sveti Antun Pustinjak, nazivan još i sv. Antun Opat, svetac u istočnoj i zapadnoj Crkvi

Hrvatska:
 Naselja:
 Sveti Anton (Malinska – Dubašnica), naselje u općini Malinska – Dubašnica
 Sveti Anton (Mošćenička Draga), naselje u općini Mošćenička Draga
 Ostalo:
 Sveti Anton (otok), bivši otok kod Novog Vinodolskog, danas poluotok nakon spajanja s kopnom